Bennington ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bennington (Idaho), im Bear Lake County
 Bennington (Illinois), im Edwards County
 Bennington (Indiana), im Switzerland County
 Bennington (Kansas), im Ottawa County
 Bennington (Maryland), im Montgomery County
 Bennington (Michigan), im Shiawassee County
 Bennington (Nebraska), im Douglas County
 Bennington (New Hampshire), im Hillsborough County
 Bennington (New York), im Wyoming County
 Bennington (Oklahoma), im Bryan County
 Bennington (Vermont), im Bennington County
 Bennington Mill, im Grayson County, Virginia
 Bennington Place, im Butler County, Ohio
 Bennington Springs, im Morrow County, Ohio
 Bennington County, Verwaltungseinheit in Vermont

Personen:
 Chester Bennington (1976–2017), US-amerikanischer Sänger
 Geoffrey Bennington (* 1956), US-amerikanischer Philosoph und Literatur-Kritiker
 Jimmy Bennington (* 1970), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger

Sonstiges:
 USS Bennington – Schiffe der US Navy
 Schlacht von Bennington, während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Bennington Creek, Fließgewässer im Douglas County, Nebraska
 Bennington Spring Run, Fließgewässer im Fayette County, Pennsylvania
 Bennington Battle Monument, Park im Bennington County, Vermont
 Bennington Battlefield Park, Park im Rensselaer County, New York
 Bennington Monument, Park im San Diego County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Bennington Battle Monument, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 71000054
 Bennington Battlefield, in Walloomsac, New York, ID-Nr. 66000564
 Bennington Falls Covered Bridge, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 73000185
 Bennington Fish Hatchery, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 94000376
 Bennington High School, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 05000948
 Bennington No. 4, in Waterloo, Iowa, ID-Nr. 00001651
 Bennington Post Office, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 76000137
 Bennington Railroad Station, in Bennington, Vermont, ID-Nr. 88001301
 Bennington State Bank, in Bennington, Nebraska, ID-Nr. 06000998
 Bennington Street Burying Ground, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 02000548
 Bennington Village Historic District, in Bennington, New Hampshire, ID-Nr. 10000185

Siehe auch:
 Bennington Township